Kofferdam (schip), vrije ruimte als afscheiding tussen tanks of ruimen in een schip
Rubberdam, wordt gebruikt om bij operaties het werkterrein droog gehouden, vooral tandheelkunde
Kistdam, in de civiele techniek een (tijdelijke) waterkeringconstructie